
Molekulska formula -{C17H21NO}- se može odnositi na:
 Difenhidramin
 Feniltoloksamin
 Tofenacin